Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
 
Сюй Іфань і Чжен Сайсай виграли титул, у фіналі перемігши пару Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Bank of the West Classic, парний розряд
2015